Der Federation Cup 1991 (ab 1995 Fed Cup) war die 29. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 18. bis 28. Juli im Nottingham Tennis Centre in Nottingham, Vereinigtes Königreich. Im Finale standen sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und Spanien gegenüber, Spanien gewann mit 2:1.

Qualifikation 
Datum: 18. bis 21. Juli 1991
Austragungsort: Nottingham Tennis Centre, Nottingham, Vereinigtes Königreich
Belag: Hartplatz

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – Spanien

Play-offs 
Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielten um den Verbleib in der Weltgruppe. Die vier Verlierer der Play-off Runde stiegen in ihre jeweilige Zone ab.

Datum: 24. bis 26. Juli 1991
Austragungsort: Nottingham Tennis Centre, Nottingham, Vereinigtes Königreich
Belag: Hartplatz

Trostrunde 
Datum: 20. bis 23. Juli 1991
Austragungsort: Nottingham Tennis Centre, Nottingham, Vereinigtes Königreich
Belag: Hartplatz

Weblinks 
 Fed Cup 1991

1991
Tennisturnier 1991
Tennisturnier in Nottingham